gromada Ostrów (powiat chełmski)
 gromada Ostrów (powiat proszowicki) (miechowski/proszowicki)
 gromada Ostrów (powiat radymniański) (jarosławski/radymniański)
 gromada Ostrów (powiat ropczycki) (dębicki/ropczycki)
 gromada Ostrów (powiat sieradzki)
 gromada Ostrów (powiat sulęciński)

także:

 gromada Ostrów Kaliski (powiat kaliski)
 gromada Ostrów Kolonia (powiat chełmski)
 gromada Ostrów Lubelski (powiat lubartowski)
 gromada Ostrów Południowy (powiat sokólski)